Affenohr steht für:
das Schriftzeichen @
das Ohr eines Affen